«Менуэт земледельцу» — «доисторический» магнитоальбом «Аквариума» (1974 года), известный также под названием «Верблюд-архитектор». Является мини-альбомом.

Об альбоме 
Запись существовала в единственном экземпляре и была утеряна.
Комментарий звукорежиссёра Армена «Марата» Айрапетяна:
Воодушевлённый успехом, «А» записал короткий альбом «Верблюд-архитектор» / «Мария-Луиза 7», куда кроме этих двух песен вошли «Герцогиня Колхиды» и ещё одна, уже не помню, какая вещь.(«Аппаратчик Марат» — Аквариум 1973—1979 глазами очевидца и участника — январь 1998 года..)
Записи альбома у меня не сохранилось — все плёнки исчезли при многочисленных переездах, единственная сохранившаяся — «Таинство брака», поскольку она была не в рабочей записи или мастер-копии, а в подарочном оформлении, да и ту Борька у меня впоследствии выпросил. Записывался «Верблюд» почти сразу после «Искушения», так что аппаратура и условия были практически те же. Единственная разница — качество. «Искушение» писалось как игра, почти все с первой попытки, на качество внимания не обращалось. «Верблюд» же готовился для поклонников, отсюда несколько дублей, лучший баланс, да и отбор материала — более мелодичного и традиционного, без особого авангарда (кроме Марии-Луизы).
Из личной переписки участника Pestti4 и Армена «Марата» Айрапетяна (17 декабря 2008 года)
Комментарий Бориса Гребенщикова:
До 1975 продолжалась первая фаза «Аквариума», за которую БГ украл из другой группы своего старого друга пианиста А. Романова (Дюшу) и записал два LР и ЕР. Первый LР — «Искушение Святого Аквариума», ЕР — 4 песни: «Верблюд, Архитектор», «Менуэт Земледельцу», «Мария Луиза 7», «Я знаю места» — более традиционный «рок абсурда», то есть идиотические тексты и более-менее нормальные гармонии. (ПРАВДИВАЯ АВТОБИОГРАФИЯ АКВАРИУМА
(Письмо Бориса Гребенщикова Артемию Троицкому, 1980 год)
.)

Список композиций 
Музыка и слова во всех композициях — Б. Гребенщиков и А. Гуницкий
 Верблюд-архитектор
 Менуэт земледельцу
 Мария Луиза № 7
 Я знаю места (Герцогиня Колхиды)

Дополнительные факты 
 На официальном сайте группы «Аквариум»  композиция «Мария Луиза № 7» обозначена, как «инструментал». На самом же деле у неё был текст. Комментарий звукорежиссёра Армена «Марата» Айрапетяна (текст песни публикуется впервые):
«Мария-Луиза 7» — не совсем инструментал. Вокала в ней не было, но под музыку Джордж произносил фразы:
 
Дождь — это ветер, который не спит
Я видел как камень любил телескоп
Стакан — это зеркало трёх кирпичей
Раскрытый шкаф шагает у моря
В моем чемодане есть ваш скелет
 
и затем оба завывали: «Мария-Луиза, Мария-Луиза»
Из личной переписки участника Pestti4 и Армена «Марата» Айрапетяна (17 декабря 2008 года)
 Песня «Менуэт земледельцу» была перезаписана в 1997 году на студии «Добролёт» для альбома «Гиперборея», но в изначальную версию альбома не вошла и была выпущена на сборнике «Кунсткамера» в 1998 году, а на альбоме была выпущена только в качестве бонус-трека в 2003 году в рамках проекта «Антология»
 «Я знаю места» — песня, написанная А. Гуницким в 1973 году. Приблизительно в 1989 году Борис Гребенщиков дописал к ней два куплета, и песня в таком изменённом виде была записана для альбома «Гиперборея» 1997 года.

Примечания 

Альбомы группы «Аквариум»
Альбомы 1973 года